Pridmore ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Pridmore (* 1976), englischer Gedächtnissportler
 Jason Pridmore, US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Reg Pridmore (* 1939), englisch-US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Reginald Pridmore (1886–1918), englischer Hockeyspieler